Mount Moody kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Moody, Antarktis,

Falklandsöarna 

 Mount Moody (berg i Falklandsöarna), 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar